Il singolare del torneo di tennis French Community Championships 2001, facente parte del WTA Tour 2001, ha avuto come vincitrice Iroda Tulyaganova che ha battuto in finale Gala León García 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Kim Clijsters (semifinali)
 Silvia Farina Elia (secondo turno)
 Jelena Dokić (primo turno)
 Ángeles Montolio (quarti di finale)

 Magüi Serna (quarti di finale)
 Patty Schnyder (primo turno)
 Francesca Schiavone (primo turno)
 Mariana Díaz Oliva (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

French Community Championships 2001